Solna centrum – stazione della metropolitana di Stoccolma
Solna centrum – centro commerciale di Solna